Skamander – grupa literacka działająca od 1918
 Skamander – grupa muzyczna
 „Skamander” – polskie czasopismo literackie wydawane w latach 1920–1928 i 1935–1939 w Warszawie
 Skamander (gr. Skamandros) – rzeka w Troadzie wypływająca z góry Idy
 Skamander (gr. Skamandros, łac. Scamander) – w mitologii greckiej bóg rzeki we Frygii, mąż Idai
 Skamander (gr. Skamandros, łac. Scamander) – w mitologii greckiej syn Dejmachosa, wnuk Skamandra

Zobacz też 
 Scamander – miasto w stanie Tasmania, w Australii
 „Newt Skamander” – pseudonim, pod którym J.K. Rowling napisała książkę Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć